Обен Франсін (1938—2016) — композиторка, диригентка, педагог, художниця-живописець.

 Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Обен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор